Příjmení Etheridge nese více různých osobností:

 John Etheridge (* 1948) – britský kytarista
 Melissa Etheridge (* 1961) – americká zpěvačka, hudebnice, skladatelka a aktivistka
 William Etheridge (1709–1776) – anglický inženýr a architekt